Tadeusz Gołębiewski (1923–2010) – polski naukowiec, profesor zwyczajny nauk technicznych (biotechnologia rolna, browarnictwo), żołnierz AK
 Tadeusz Gołębiewski (1943–2022) –  polski przedsiębiorca, założyciel fabryki cukierniczej Tago i sieci Hoteli Gołębiewski

Zobacz też 
 Tadeusz Gołębiowski